Мария Субботина:
 Субботина, Мария Алексеевна (род. 1928) — Герой Социалистического Труда, доярка. 
 Субботина, Мария Дмитриевна (1854—1878) — русская революционерка, народница, сестра Евгении и Надежды Субботиных.